Annabella – nome proprio di persona italiano femminile
 Annabella – attrice francese
 Annabella – città dello Utah, Stati Uniti d'America
 Annabella – area residenziale dell'Irlanda
 Annabella – settimanale femminile italiano (1933-2013)